Пьер Сеси́ль Пюви́ де Шава́нн, Пювис де Шаванн (; 14 декабря 1824, Лион — 24 октября 1898, Париж) — французский живописец и , представитель символизма.

Биография 
Пюви де Шаванн родился в Лионе, в старинной бургундской семье. Отец — горный инженер — хотел, чтобы сын продолжил его дело. По болезни не поступил в Политехническую школу. Учился в Лионском коллеже и Лицее Генриха IV в Париже.

Однако после окончания учёбы Пьер Сесиль увлекается живописью. Писать начинает самостоятельно, одновременно и обучаясь живописи в процессе работы, опять же самостоятельно. Некоторые уроки он получил под руководством Анри Шеффера и Тома Кутюра в Париже, а в течение двух недель был учеником Эжена Делакруа. В наставниках разочаровался. Будучи материально обеспеченным, в 1852 году вместе с друзьями создаёт собственную мастерскую на площади Пигаль, много работает, ежедневно штудируя модель. Дружеские советы и собственный опыт дали, по словам художника, больше, чем пребывание в трёх школах.

Наибольшее влияние на развитие индивидуальной творческой манеры Пюви де Шаванна оказали фрески мастеров Раннего Возрождения (произведения которых он изучал во время своего пребывания в Италии) и творчество Энгра. Работал он преимущественно в области монументально-декоративной живописи. Как правило, его работы представляет собой стилизацию под античность в духе итальянских живописцев XV столетия. Многие полотна Пюви де Шаванна — это монументальные вещи, написанные маслом в мастерских и закреплявшиеся затем на стенах у заказчиков.

Первые его картины в этом роде, обратившие на себя внимание, «Bellum» и «Concordia», были написаны в 1861 году для амьенского музея. За ними следовали: «Отдых» (1862), «Труд» (1863), «Осень» (1865), «Славься, Пикардия-кормилица» (1865) с символическим изображение сельской жизни в Пикардии и «Массилия, греческая колония» (1869) — идиллическая сцена из древнегреческой жизни. Самая лучшая картина Пюви де Шаванна в том же роде, «Pro patria ludus», была написана в 1882 году, также для амьенского музея. В ней художник представил пикардийских юношей, упражняющихся в метании копий. В композициях Пюви де Шаванна пейзаж и человеческие фигуры играют одинаково важную роль и как бы взаимно дополняют друг друга, производя в высшей степени целостное впечатление.

Настоящая известность пришла к Пюви де Шаванну после создания двух композиций под одинаковым названием «Надежда» (1871—1872). На обеих картинах на фоне скромного весеннего пейзажа изображена молодая девушка, аллегория Надежды (обнажённая в варианте 1871 года и одетая в белое платье в варианте 1872 года). Фигура девушки помещена на переднем плане, а пейзаж создаёт ощущение плоского фона, из-за чего находящаяся в руках обнажённой девушки оливковая ветвь (символ мира) воспринимается скорее как дерево на заднем плане картины.

Не будучи безукоризненным рисовальщиком и даже умышленно избегая точно моделировать фигуры, Пюви де Шаванн ставил себе задачей главным образом передавать дух эпохи, из которой черпал сюжеты. Из его монументальных работ лучшими считаются картины (маслом на холсте, но стилизованные под фрески) в парижском Пантеоне, изображающие две сцены из жизни святой Женевьевы (1874—1877), «Священная роща» (на лестнице дворца искусств в Лионе), «Науки и искусства» (1887—1889, в амфитеатре Сорбонны), «Inter artes et naturam» (на лестнице Руанского музея), «Четыре времени года» (в парижской ратуше, 1889—1893), «Музы» (1893—1895, библиотека университета, Бостон).

Менее удачны его патриотические аллегории:
 «Вооружённая богиня-покровительница города Парижа следит глазами за воздушным шаром»,
 «Богиня, принимающая письмо от почтового голубя»,
 «Париж, приветствующий Виктора Гюго».

Сам художник лучшей своей работой считал полотно «Девушки у моря» (1879), представляющее собой живописную аллегорию гармонии человека и природы. Здесь блестяще проявилось умение Пюви де Шаванна превратить любой незатейливый сюжет в символическую композицию. Все фигуры на полотне написаны с удивительным мастерством, а холодный колорит, основанный на игре серо-голубых тонов, придаёт интимной сцене «глубокое дыхание» монументальной росписи.

В манере художника заметно также влияние Эжена Делакруа и Теодора Шассерио. Пюви де Шаванн был одним из наиболее значительных французских символистов, оказавших впоследствии большое влияние на развитие французской живописи в стиле ар-нуво.

В России большим поклонником художника был С. П. Дягилев, что, безусловно, сказалось и на развитии художественной группы «Мир искусства».

В 1897 году В. Э. Борисов-Мусатов, покорённый искусством Пюви де Шаванна, пытался поступить к нему в ученики, но опоздал. Художник закрыл своё ателье.
Пюви де Шаванна своим вторым учителем (после А. И. Куинджи) называл Н. К. Рерих, ознакомившийся с его творчеством во время командировки в Париж с 1900 года.

Женился Пюви де Шаванн в 75 лет на Марии Кантакузен. Но семейная жизнь продолжалась совсем не долго — через год после свадьбы жена умерла, а через два месяца умер и сам мастер.

Галерея

Примечания

Литература 
Очерки жизни и творчества
 
 
 
 
 
Каталог выставки
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 Работы в музеях мира

Выпускники лицея Генриха IV
Художники Франции XIX века
Художники-символисты Франции
Умершие в Париже